ТТТ — многозначная аббревиатура:
 ТТТ — телевидение Тринидада и Тобаго
 «ТТТ Рига» (Трамвайно-троллейбусный трест Риги) — латвийский женский баскетбольный клуб из города Рига.

См. также 
  — аббревиатура латиницей